Lesches steht für

 Lesches (Dichter), ein altgriechischer Poet
 Lesches (Seine-et-Marne), eine französische Gemeinde
 Lesches-en-Diois, eine französische Gemeinde